Колонија ла Флорида има више значења:

 Колонија ла Флорида, Ел Хагвеј (Алмолоја дел Рио), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ла Флорида (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику